Zindagi  (Hindi: Leben) steht für 
Man lebt nur einmal – Zindagi Na Milegi Dobara, Bollywoodfilm (2011)
Udhaar Ki Zindagi, Bollywoodfilm (1994) 
Radio Zindagi, kalifornischer Minderheitensender